Pahor peut désigner :
 Boris Pahor (1913-2022), écrivain slovène
 Borut Pahor (1963-), homme politique slovène
 Gouvernement Pahor, neuvième gouvernement de la République de Slovénie depuis son indépendance
Homonymie de patronyme slovène